Re di Siria è il titolo utilizzato da:
 sovrani dell'impero seleucide (311-64 a.C.)
 Faysal, sovrano del Regno Arabo di Siria (1918-1920)